Стратоника ().

Древнегреческая мифология 
 Стратоника — дочь Порфаона и Лаофои, родила Меланею сына Еврита 
 Стратоника — дочь Феспия и Мегамеды, родила Гераклу сына Атрома 
 Стратоника — дочь Плеврона и Ксантиппы 
 Стратоника — жена Хересилея, мать Пемандра 
 Стратоника — Амазонка

Эллинистические принцессы 
 Стратоника Одрисская — сестра Пердикки II, жена одрисского царя Севта I
 Стратоника — жена Антигона I Одноглазого
 Стратоника Сирийская — жена Селевка I Никатора и Антиоха I Сотера
 Стратоника Македонская — жена Деметрия II Этолийского
 Стратоника Каппадокийская — жена Ариарата III, дочь Антиоха I Сотера (возможно, Антиоха II Теоса)
 Стратоника — жена Эвмена II и Аттала II Филадельфа
 Стратоника — одна из жён Митридата VI Евпатора
 Стратоника — жена эпистата Архагата, возможно дочь Деметрия I Полиоркета

Музыка 
 «Стратоника» — опера Этьенна Меюля.
 «Сын-соперник, или Новая Стратоника» — опера Дмитрия Бортнянского.

См. также 
 Стратоникея